Brdo Jesenjsko je naselje u općini Jesenje u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

U Naselju je kao i u cijeloj općini broj stanovnika u stalnom opadanju, pa je od nekadašnjih 464 (1948.) do 2001. spao na 179.

Stanovništvo 

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji